

Patronyme 
 Claude Tasset, connu sous son pseudonyme Claude Mann, (1940 - ), acteur, chanteur, metteur en scène et directeur de théâtre français. 
 Émile Tasset (1838 - 1879), graveur, médailleur, ciseleur et caricaturiste belge.  
 Guillaume Tasset (), peintre de paysage né à Lima. 
 Paulin Tasset (1839 - 1921), sculpteur et graveur médailleur français. 
 Pierre Tasset (1945 - 2006), homme politique belge.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme belge